Григорий Рыбалка:
 Рыбалка, Григорий Леонтьевич (1911—1990) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Рыбалка, Григорий Яковлевич (1909—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.